Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Mostowienko – radziecki wojskowy
 Pawieł Mostowienko – rosyjski rewolucjonista, radziecki polityk